Africanacetus — род вымерших млекопитающих из семейства клюворыловых. Их ископаемые остатки обнаружены в отложениях позднего олигоцена — голоцена ( назад) на территории современных Южной Африки, Бразилии и Индийского океана.

Классификация и палеоареал 
По данным сайта Paleobiology Database, на декабрь 2021 года в род включают 2 вымерших вида:
 
 
Ископаемые остатки A. ceratopsis найдены в Южной Африке, а A. gracilis — в Бразилии. Также известны неопределённые ископаемые остатки представителя этого рода из Индийского Океана. A. ceratopsis и A. gracilis отличаются пропорциями черепа, причем у A. gracilis более грацильный череп, чем у A. ceratopsis.

Примечания 

†
Млекопитающие миоцена
Млекопитающие олигоцена
Млекопитающие плиоцена
Млекопитающие плейстоцена
Ископаемая фауна Африки
Ископаемая фауна Южной Америки